Rocca dei Conti Guidi steht für:
 Rocca dei Conti Guidi (Modigliana), Burg in Modigliana, Italien
 Rocca dei Conti Guidi (Dovadola), Burg in Dovadola, Italien